Шраг — фамилия.

Известные носители:
 Шраг, Илья Людвигович (1847—1919) — украинский общественный деятель, адвокат, депутат Государственной думы I созыва от Черниговской губернии.
 Шраг, Николай Ильич (1894—1970) — украинский экономист, lепутат Учредительного собрания, dице-премьер Центральной Рады УНР.